Ken Brown – amerikai jégkorongozó
 Ken Brown – angol labdarúgó és edző